Tim Young peut désigner :
 Tim Young (né en 1955), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Tim Young (né en 1968), rameur américain d'aviron ;
 Tim Young (né en 1973), joueur américain de baseball ;
 Tim Young (né en 1976), joueur américain de basket-ball.